Ossory – antico regno dell'Irlanda
 Diocesi di Ossory – diocesi cattolica irlandese
 Diocesi di Cashel e Ossory – diocesi anglicana irlandese 
 Ossory – personaggio immaginario nel Mondo Disco di Terry Pratchett
 Ronald Ossory Dunlop (1894-1973) – artista